Napoli – città della Campania

Navi
 Città di Napoli – piroscafo da 3984 tsl costruito nel 1871, di proprietà dal 1902 della compagnia La Veloce, già inglese Republic (White Star Line 1871-1889), olandese Maasdam (Holland Amerika Line 1890-1902) ed italiano Vittoria (1902), disarmato nel 1908 e demolito nel 1910
 Città di Napoli – incrociatore ausiliario completato nel 1930
 Città di Napoli – motonave passeggeri completata nel 1961 e demolita nel 1988